Кинтана-Роо — многозначный термин.

Персоналии 
 Кинтана-Роо, Андрес (1787—1851) — мексиканский политик.
  (1789—1860) — мексиканский политик (член Конгресса штата Юкатан), доктор богословия, священник Римско-Католической церкви, брат Андреса Кинтана-Роо.

Топонимы 
 Кинтана-Роо — штат в Мексике.
 Кинтана-Роо (муниципалитет) — муниципалитет в штате Юкатан.
  — город в штате Юкатан.
  — город в штате Нижняя Калифорния.
  — инкорпорированная организованная территория Мексики, существовавшая в пределах нынешнего штата Кинтана-Роо в 1902—1913, 1915—1931 и 1935—1974 годах.